Дзонг — укріплена фортеця.
 Дзонг — в йогічній практиці, символ одного із каналів енергії — сушумна.

Примітки 

Йога
Будівлі